Новый Завет может означать:
 Новый Завет — сборник книг.
 Новый Завет — термин для обозначения отношений между Богом и человеком.

См.также 
 Новый завет и мифология - теологический трактат.